Плей-офф Единой лиги ВТБ 2017 — серии игр на вылет Единой лиги ВТБ сезона 2016/2017. Стартовал 1 мая и завершился 13 июня 2017 года.

Участники 

|}

Формат 
Плей-офф Единой лиги ВТБ 2017 включал в себя три раунда: 1/4, 1/2 финала и финал. В нём участвовали 8 лучших команд по итогам регулярного чемпионата. На каждой стадии команды играли до 3-х побед. Команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата более высокое место, получала преимущество домашней площадки и проводила дома первую, вторую и, если необходимо, пятую игру серии.

Сетка

Четвертьфиналы

(1) ЦСКА — (8) Астана

(2) Зенит — (7) ВЭФ

(3) Химки — (6) Енисей

(4) Локомотив-Кубань — (5) Уникс

Полуфиналы

(1) ЦСКА — (4) Локомотив-Кубань

(2) Зенит — (3) Химки

Финал

(1) ЦСКА — (3) Химки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь плей-офф

Единая лига ВТБ в сезоне 2016/2017